Таймс (англ. Times, дослівно «Часи») може означати:
 Таймс — впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі.
 Таймс (гарнітура) — засічковий шрифт, створений типографом Стенлі Морісоном і художником Віктором Лердентом 1932 року.

Складова у назвах видань:
 Нью-Йорк Таймс () — найстаріша і третя за популярністю (після The Wall Street Journal і USA Today) щоденна газета США.
 Інтернешнл Нью-Йорк таймс (раніше «Інтернешнл геральд триб'юн») () — багатотиражна міжнародна газета англійською мовою.
 Лос-Анджелес Таймс () — щоденна газета, яка видається у Лос-Анджелесі, одна з найпопулярніших і найавторитетніших газет США.
 Вошингтон таймс — одна з найвідоміших консервативних газет, що видаються в США.
 Файненшл таймс () — впливова щоденна британська газета міжнародних фінансових кіл, яка виходить в Лондоні.
 Бутан Таймс () — перша приватна газета в Бутані і друга, видана в королівстві після «Куенсел».
 Санді таймс () — недільна газета Великої Британії.
 Таймс оф Індія () — одна з найпопулярніших та найавторитетніших газет Індії.
 Times Literary Supplement (TLS) — впливовий щотижневий літературно-критичний журнал Великої Британії.
 Times Higher Education — щотижневий журнал, що спеціалізується на новинах та інших питаннях вищої освіти. Редакція розташована в Лондоні.
 Hindustan Times — індійська англомовна щоденна газета, заснована в 1924 році та пов'язана на той час з рухом за незалежність.
 Gay Times — журнал для геїв і бісексуалів Великої Британії.
 Navbharat Times — найпопулярніша щоденна гінді-мовна газета в Делі, Індаурі та Мумбаї.

Див. також 
 Таймс-Сквер (значення)
 Тайм (значення)
 Будівля Нью-Йорк Таймс